Херцман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Херцман, Клайд (1953—2013) — канадский учёный, специализировавшийся в сфере социальной гигиены и организации здравоохранения.
 Херцман, Эрих (1902—1963) — американский музыковед и педагог германского происхождения.